Фила́т — русское личное имя. Возникло вследствие упрощения греческого имени Феофилакт ().

Фамилия:
 Филат, Владимир Васильевич (род. 1969) — молдавский политик, лидер Либерально-демократической партии, ранее премьер-министр и и. о. Президента Молдавии.

См. также 
 Филатов

Русские мужские имена
Имена греческого происхождения